Stromness bezieht sich auf folgende Orte:

Stromness (Orkney), ein Ort auf Mainland, Orkneyinseln
Stromness (Südgeorgien), eine ehemalige Walfangstation auf Südgeorgien
Stromness Bay, eine Bucht in Südgeorgien

Stromness bezeichnet:
 Stromness (Whiskybrennerei), eine ehemalige Whiskybrennerei in Stromness (Orkney)

Siehe auch:
 Farewell to Stromness